Вадбольское — многозначный термин:

 Вадбольское — покинутый посёлок в Великобурлукском районе Харьковской области
 Вадбольское княжество — русское удельное княжество под управлением одной из ветвей династии Рюриковичей.